Die Mestaruussarja 1974 war die 44. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 28. April bis 29. September ausgespielt. Meister wurde Kuopion PS vor Lahden Reipas.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Kuopion PS an:

 Kari Leskinen, Arvo Rautio, Pekka Vepsäläinen, Pekka Parviainen, Esa Heiskanen, Pekka Pitkänen, Pauli Koponen, Olavi Rissanen, Eero Rissanen, Ossi Loikkanen, Kari Kröger, Matti Eskelinen. Trainer: Martti Räsänen

Torschützenliste 
Erkki Salo von Turku PS gewann mit 17 Toren die Torschützenwertung der Mestaruussarja 1974.

Fußballpokal 
Lahden Reipas gewann am 6. Oktober 1974 im Olympiastadion Helsinki zum dritten Mal in Folge den finnischen Fußballpokal durch ein 1:0 über Oulun Työväen Palloilijat.

Internationales Abschneiden 
 Meister Kuopion PS (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:5 und 2:2 gegen  Ruch Chorzów
 Dritter HJK Helsinki (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 1:4 und 1:2 gegen  Hertha BSC
 Pokalsieger Lahden Reipas (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 2:2 und 0:3 gegen  West Ham United

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1974
1974